

Teatro
 Sweet Lavender – lavoro teatrale di Arthur Wing Pinero

Cinema 
 Sweet Lavender – film del 1915 diretto da Cecil M. Hepworth
 Sweet Lavender – film del 1920 diretto da Paul Powell